Charles Karsner Mills
 Charles Wright Mills
 Charles Mills (operator filmowy)
 Charles Mills (1755–1826) deputowany z Warwick

Zobacz też 
 Kenneth Charles Mills